Kaenel ist ein Patriziergeschlecht aus Freiburg im Üechtland, siehe Kaenel (Familie)
 Arturo Kaenel (1896–1942), argentinischer Topograph
 Hans Känel (* 1953), Schweizer Radrennfahrer

von Kaenel ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Dehl-von Kaenel (geborene Dehl), deutsche Klassische Archäologin
 Daniel von Kaenel, Schweizer Politiker
 Hans-Markus von Kaenel (* 1947), Schweizer Archäologe und Numismatiker
 Walter von Kaenel (1921–1972), Schweizer Wirtschaftsjournalist

von Känel ist der Familienname folgender Personen:
 Jürg von Känel (1951–2005), Schweizer Alpinist, Sportkletterer, Verleger und Autor
 Rebekka von Känel (* 1982), Schweizer Snowboarderin 
 Roland von Känel (* 1965), Schweizer Mediziner, Professor
 Rösy von Känel (1895–1953), Schweizer Volksschriftstellerin
 Willy von Känel (1909–1991), Schweizer Fußballspieler

Kaenel ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert Kaenel (1949–2020), Schweizer Prähistoriker

Siehe auch:
 Kenel